Рудольф Юнг:
 Юнг, Рудольф (геодезист) (1909—1961) — немецкий геодезист.
 Юнг, Рудольф (историк) (1859—1922) — немецкий историк.
 Юнг, Рудольф (писатель) (1907—1973) — немецкий писатель.
 Юнг, Рудольф (политик) (1882—1945) — деятель и теоретик национал-социализма, группенфюрер СС.